'Margaret Merril' est un cultivar de rosier floribunda obtenu en 1977 par la maison Harkness qui lui donne le nom d'un personnage fictif. C'est l'une des roses modernes les plus parfumées.

Description 
Son buisson au port érigé s'élève à  70-150 cm pour une largeur de 60-120 cm. Les branches du bas sont dépourvues de feuilles. Le feuillage est vert foncé et brillant. Ses grosses fleurs (10 cm de diamètre) parfumées en forme de coupe sont d'un blanc immaculé, avec parfois un léger reflet rose au cœur. Leur forme turbinée est parfaite à l'ouverture. Elles fleurissent en petits bouquets surtout à la deuxième remontée. Les étamines sont orangées. La floraison est remontante.

'Margaret Merril' ressemble au cultivar 'Fée des Neiges' ('Iceberg'), mais son parfum d'agrume est beaucoup plus prononcé. Sa zone de rusticité est de 6b à 10b; cette rose résiste donc au froid et aux étés chauds. Elle est peu incline aux maladies.

Planté par trois, cela donne un effet de masse remarquable aux massifs. C'est aussi une excellente fleur à couper.

Ascendance 

D'après le site HelpMeFind.com.

Distinctions

Ce rosier a obtenu de nombreux prix et récompenses:
Médaille pour la meilleure rose parfumée, Edland Fragrance Medal (RNRS), Royal National Rose Society (RNRS), Grande-Bretagne (1978)
Eugene Rose Society, États-Unis (1999)
Greater Gwinnett Rose Society, États-Unis (2000)
Greater Rochester Rose Society, États-Unis (2000)
Long Island Rose Society, États-Unis (2000)
San Joaquin Valley Rose Society, États-Unis (2000)
Médaille d'or, Genève, Suisse (1978)
Meilleure floribunda, Hamilton, New Zealand Rose Trials, Nouvelle-Zélande (1991)
Médaille James Mason (RNRS), Royal National Rose Society (RNRS), Grande-Bretagne (1990)
Médaille d'or, Monza, Italie (1978)
Médaille d'or, New Zealand Rose Trials, Nouvelle-Zélande (1982)
New Zealand National Rose Trial Ground, New Zealand Rose Trials, Nouvelle-Zélande (1982)
Médaille d'or, Rome Rose Trials, Rome, Italie (1978)

Notes et références 

Cultivar de rosier
Rosier floribunda